(), capitaine russe du Krassine.
 Peteris Legzdins, capitaine du Zibens
 Hugo Legzdins, né le  à Ledourga en Lettonie (alors province de l'Empire russe), décédé le , était une personnalité militaire lettone.